James Cooley Fletcher (1823–1901) – amerykański misjonarz prezbiteriański
 James C. Fletcher (1919–1991) – amerykański urzędnik państwowy, szef NASA
 James Fletcher – brytyjski kierowca wyścigowy